Сангей:

 Сангей Панггол — река, расположенная в Северо-Восточном регионе Сингапура.
 Сангей Серангун — река в Северо-Восточном регионе Сингапура.